1954 Голяма награда на Швейцария е 5-о за Голямата награда на Швейцария и е седми кръг от сезон 1954 във Формула 1, провежда се на 22 август 1954, на пистата Бремгартен, Берн, Швейцария.

Преди състезанието

Резултати

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Швейцария